Louis Perrier (advocaat), Frans advocaat
 Louis Eugène Perrier (1835-1912), Frans arts en oprichter van het Perrier-bronwater
 Louis Perrier (politicus) (1849-1913), Zwitsers architect, politicus en militair en lid van de Bondsraad
 Louis Perrier (theoloog) (1875-1953), Frans theoloog en arts

Zie ook 
 Perrier (doorverwijspagina)